Дио́нисос () — община (дим) в Греции. Входит  в периферийную единицу Восточная Аттика в периферии Аттика. Население общины —  человека по переписи 2011 года. Площадь — 111,459 квадратного километра. Плотность — 360,61 человека на квадратный километр. Административный центр — Айос-Стефанос. Димархом на местных выборах 2014 года выбран Дионисиос Заманис ().

Сообщество Дионисос создано в 1979 году (), в 2006 году () создана община Дионисос, в 2010 году () по программе «Калликратис» к общине присоединена упразднённая община Айос-Стефанос и сообщества Аниксис, Дросья, Крионерион, Родополис и Стамата.

Община (дим) Дионисос делится на 7 общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Восточная Аттика